Kompania braci – książka autorstwa Stephena E. Ambrose’a
 Kompania braci – serial telewizyjny produkcji Stevena Spielberga i Toma Hanksa
 Company of Heroes: Kompania braci – gra komputerowa

ru:Братья по оружию